JIS X 0211 je japonská norma kódování znaků z roku 1994, které doplňuje kódy definované v JIS X 0201 o řídicí znaky a mezeru. Je dovozena od ISO/IEC 6429, ale neobsahuje všechny kódy definované v ISO/IEC 6429.

Struktura kódu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ASH multimedia lab JIS X 0211 page
 Imady's Homepage JIS X 0211 page

Kódování asijských jazyků